Премия Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу» (, до 2010 года — ) — норвежская литературная премия, присуждаемая ежегодно авторам произведений художественной и документальной литературы для детей и юношества, комиксов и т. д. До 2002 года премия была в ведении , а роль жюри выполнял Консультативный совет по детской и юношеской литературе для публичных и школьных библиотек (). С 2003 года премией заведует . Премия представляет собой денежную сумму. Например, в 2010 году лауреаты получили по 30 000 до 50 000 норвежских крон, а общая сумма премии составила 290 000 крон.

Состав жюри меняется каждый год. Например, литературные достижения 2007 года оценивали литературный критик , библиотекарь Силье Хернес Линхарт (), лектор и литературный критик , библиотекарь Сири Одфьелль Рисдал () и лектор Арне Йёрген Лёвланн ().

Премия учреждена в 1948 году, чтобы поддержать национальную детскую литературу, объёмы выпуска которой резко сократились после войны, и уравновесить стремительный рост объёмов выпуска комиксов, начавшийся после отмены введённых во время войны ограничений на расход бумаги.

Лауреаты

За литературу 
До 1975 года лауреатам в категории «Литература» присуждались места от первого до третьего, причём зачастую одно место разделяли несколько лауреатов. В 1975—1978 годах премия вручалась трём или четырём лауреатам на равной основе, а с 1979 года награждается единственный лауреат. В то же время общее количество номинаций премии в 1970-х годах возросло.

За книжки-картинки 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1961 году.

За учебники 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1984 году.

Дебютанты 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1977 году.

За иллюстрации 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1957 году.

За переводы 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1972 году. В некоторые года вручались отдельные премии за переводы на букмол, нюношк и (только один раз) саамский. В 1999 году премия не вручалась.

За комиксы 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1973 году.

Специальная премия 
Премия была впервые вручена в этой категории в 1982 году. Эта премия вручается не каждый год.

Почётная премия 
Была вручена лишь однажды.
 1970 — , за вклад в детскую литературу Норвегии, посмертно.

Первопроходцы 
Была вручена лишь однажды.
 1977 — , за книжку с рельефными картинками и шрифтом Брайля  для незрячих детей.

Норвежские издания книг, отмеченных премией

Русские издания книг, отмеченных премией

С оригинальными иллюстрациями

С неоригинальными иллюстрациями 
Норвежские издания этих книг получили премию за иллюстрации, но на русском языке они с этими иллюстрациями не выходили.

Прочие издания

Русские издания книг, норвежские переводы которых были отмечены премией

Примечания 

Министерства культуры за детскую и юношескую литературу
Министерства культуры за детскую и юношескую литературу